Hagiografies:
 Santa Teresa de Jesús (Gotarrendura, 1515 - Alba de Tormes, 1582), teòloga i monja carmelita, fundadora de les carmelites descalces i els carmelites descalços 
 Santa Teresa de Lisieux (Alençon, 1873 — Lisieux, 1897), religiosa carmelita francesa i Doctora de l'Església 
 Santa Teresa Benedicta de la Creu (Wrocław, 1891 - Auschwitz, 1942), filòsofa alemanya i religiosa de l'orde dels Carmelites Descalços
 Santa Teresa de Calcuta (Uskub, Imperi Otomà —actual Skopje, Macedònia—, 1910 - Calcuta, Índia, 1997), religiosa d'ètnia albanesa naturalitzada índia, fundadora de la congregació de les Missioneres de la Caritat
 Toponímia:
 Santa Teresa (Uruguai), entitat de població del departament de Rivera, a l'Uruguai.
 Santa Teresa Gallura, municipi italià dins la província de Sàsser.
 Santa Teresa di Riva, municipi italià, dins de la província de Messina.
 Santa Teresa (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic.
 Parc Nacional de Santa Teresa, parc de l'est de l'Uruguai, dins del departament de Rocha.
 Gastronomia: Rostes de Santa Teresa.
 Organitzacions: Companyia de Santa Teresa de Jesús.
 Edificis: 
 Convent de Santa Teresa de Palma
 Fortalesa de Santa Teresa a Castillos, departament de Rocha (Uruguai)
 Santa Teresa de Casa Joan Martí, capella de Llarvén (Sort, Pallars Sobirà)